Open Season steht für

 Open Season (Band), Reggae-Band aus der Schweiz
 einen Computeranimationsfilm aus dem Jahr 2006, siehe Jagdfieber
 Open Season – Jagdzeit, Actionfilm aus dem Jahr 1974